Zjednoczone Prowincje (Indie) (Uttar Pradesh)
 Zjednoczone Prowincje Ameryki Środkowej (Gwatemala)
 Zjednoczone Prowincje Niderlandów (Holandia)
 Zjednoczone Prowincje Nowej Granady (Kolumbia)
 Zjednoczone Prowincje Rio de La Plata (Argentyna)